

Musique

Albums 
The Voice peut faire référence à :
 The Voice, deuxième album de Bobby McFerrin sorti en 1984 ;
 The Voice, huitième album de Mavis Staples sorti en 1993 ;
 The Voice, premier album de Russell Watson sorti en 2000 ;
 The Voice, est une compilation de Vusi Mahlasela sorti en 2003 ;
 The Voice, septième album de KOKIA sorti en 2008 ;
 The Voice, deuxième album de Mike Jones sorti en 2009.

Chansons 
The Voice peut faire référence à :
 The Voice, chanson gagnante du concours Eurovision de la chanson 1996, interprétée par la chanteuse irlandaise Eimear Quinn.

 The Voice, surnom donné à Frank Sinatra, à Whitney Houston et à Steve Perry.

Télévision 
The Voice est un concept de télé-crochet adapté dans plusieurs pays :
 Afrique francophone : The Voice Afrique francophone ;
 Albanie : The Voice of Albania ;
 Allemagne : The Voice of Germany et sa version pour enfants, The Voice Kids (Allemagne) ;
 Argentine : La Voz... Argentina ;
 Australie : The Voice ;
 Belgique : 
 Francophone : The Voice Belgique et sa version pour enfant The Voice Kids Belgique 
 Néerlandophone : The Voice van Vlaanderen, sa version pour enfant  et sa version pour les senior  ; 
 Brésil : The Voice Brasil ;
 Bulgarie : Glasat na Bulgaria (Гласът на България) ;
 Canada anglais : The Voice ;
 Canada français : La Voix ;
 Chili : La Voz de Chile ;
 Chine : The Voice of China (中国好声音) ;
 Corée du Sud : The Voice of Korea (보이스 코리아) ;
 Danemark : Voice – Danmarks største stemme ;
 Espagne : La Voz (Espagne) ;
 États-Unis : The Voice (États-Unis) ;
 Finlande : The Voice of Finland ;
 France : The Voice : La Plus Belle Voix et sa version pour enfants, The Voice Kids ;
 Grèce : The Voice of Greece ;
 Inde : The Voice of India ;
 Indonésie : The Voice Indonesia ;
 Irlande : The Voice of Ireland ;
 Islande : The Voice Ísland ;
 Israël : The Voice Israel (The Voice ישראל) ;
 Italie : The Voice of Italy ;
 Lituanie : Lietuvos Balsas ;
 Mexique : La Voz... México ;
 Monde arabe : The Voice Ahla Sawt ;
 Norvège : The Voice - Norges Beste Stemme ;
 Pays-Bas : The Voice of Holland (première émission de ce type) et sa version pour enfants, The Voice Kids ;
 Philippines : The Voice Philippines ;
 Pologne : The Voice of Poland ;
 Portugal : The Voice Portugal ;
 Roumanie : Vocea României ;
 Royaume-Uni : The Voice UK ;
 Russie : Golos (Голос) ;
 Suède : The Voice Sverige ;
 Suisse : The Voice of Switzerland ;
 Tchéquie et Slovaquie : Hlas Česko Slovenska ;
 Turquie : O Ses Türkiye ;
 Ukraine : The Voice of Ukraine ;
 Viêt Nam : The Voice of Vietnam.